Street's Disciple es el séptimo álbum del rapero Nas, del año 2004.

Lista de canciones

Disco 1 
 Intro 
 A Message to the Feds, Sincerely, We the People 
 Nazareth Savage 
 American Way 
 These Are Our Heroes 
 Disciple 
 Sekou Story 
 Live Now 
 Rest of My Life 
 Just a Moment 
 Reason 
 You Know My Style

Disco 2 
 Suicide Bounce 
 Street's Disciple 
 U.B.R. (Unauthorized Biography of Rakim) 
 Virgo 
 Remember the Times (Intro) 
 Remember the Times 
 The Makings of a Perfect Bitch 
 Getting Married 
 No One Else in the Room 
 Bridging the Gap 
 War 
 Me & You (Dedicated to Destiny) 
 Thief's Theme

Referencias

Enlaces externos 
 The Original Hip-Hop Lyrics Archive (OHHLA)

Álbumes de Nas
Álbumes de 2004